Souterliedekens („Psalmlieder“) bezeichnet:

 Souterliedekens (musikalische Gattung)
 Souterliedekens (Jacobus Clemens non Papa)